

Znaczenie potoczne 
Klin to:
 kawałek metalu, drewna lub innego tworzywa o przekroju wąskiego, ostrokątnego trójkąta, używany do rozłupywania materiałów włóknistych (np. drewna), rozbijania twardych brył (np. węgla), mogący służyć również do mocowania lub blokowania części maszyn i urządzeń
 kawałek cienkiego materiału (np. papieru, tkaniny) w kształcie trójkąta

Inne znaczenia 
 klin – wielościan w matematyce
 klin – w fizyce – maszyna prosta
 klin – rodzaj zabezpieczenia na osi w kształcie trójkąta, oraz element do wykonania tego
 klin – szyk bojowy
 klin – potoczna nazwa k-line, rozłączenia użytkownika z siecią IRC
 klin – potoczne określenie picia alkoholu w celu zniwelowania kaca (skutków zatrucia alkoholem etylowym)
 klin – potoczne określenie problemu, wymagającego przemyślenia

Osoby 

 Bartosz Klin, polski informatyk

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 29, w tym 3 podstawowe
 Klin – część miasta Rabka-Zdrój
 Klin – część miasta Wyszków
 Klin – część wsi Wólka Mieczysławska w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej
 Klin – część wsi Podlodówek w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Klin – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Baranów
 Klin – część wsi Kosiska w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Jeżów
 Klin – część wsi Jeruzal w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Kowiesy
 Klin – część wsi Porąbka Iwkowska w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Klin – część wsi Łyczana w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna
 Klin – część wsi Gaboń w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Klin – część wsi Krościenko nad Dunajcem w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Klin – część wsi Pawlikowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Klin – część wsi Pniewo-Czeruchy w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin
 Klin – część wsi Zygmunty w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Klin – część wsi Maciejowice w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Klin – część wsi Niemieryczów w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Chotcza
 Klin – osada w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc
 Klin – część wsi Bojewo w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne
 Klin – kolonia wsi Rażny w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne
 Klin – część wsi Kalinowo w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Klin – część wsi Ławeczko Nowe w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Klin – część wsi Strykowice Błotne w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Kiln – część wsi Studzieniec w woj. mazowieckim, w pow. Żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska
 Klin – część wsi Kosina w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut
 Klin – część wsi Orzechowce w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Żurawica
 Klin – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo
 Klin – kolonia wsi Talkowszczyzna w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo
 Klin – część wsi Widuchowa, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Klin – część wsi Szaniec w  woj. świętokrzyskim, w  pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Klin – część wsi Sierosławice w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie

Miejscowości poza granicami Polski 
 Klin – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Horodyszcze

 Klin − wieś na Litwie

 Klin – miasto w Rosji
 Klin – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Słobodskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim

 Klin – wieś na Słowacji

 Klin – wieś na Ukrainie

Szczyty i wzniesienia 
 Klin – niewielki grzbiecik na Babiej Górze
 Klin – szczyt w Beskidzie Niskim (691 m)
 Klin – szczyt w Beskidzie Żywieckim (904 m)
 Klin – szczyt w Górach Suchych (886 m)
 Klin – wzniesienie na Pogórzu Bukowińskim
 Klin – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Klin – szczyt w Tatrach Zachodnich (2044 m)
 Klin – szczyt w Tatrach Wysokich (2186 m)
 Starorobociański Wierch (słow. Klin) – szczyt w Tatrach Zachodnich

Inne nazwy własne 
 Klin – niewielki obszar w stanie Delaware, przedmiot sporu z Pensylwanią
 Klin – 17. odcinek polskiego serialu telewizyjnego Czterej pancerni i pies
 Klin – pierwsza powieść Joanny Chmielewskiej.
 Klin – fińska grupa poetycka
 klin – formacja analizy technicznej

Przypisy